HJF est un sigle qui peut désigner :
 histoire des Juifs en France ;
 , une fondation pour accélérer les progrès de la médecine militaire.